De Wereldbeker schaatsen 2010/2011 - 5000/10.000 meter mannen begon op 14 november 2010 in Heerenveen en eindigde aldaar op 4 maart 2011. Titelverdediger was de Noor Håvard Bøkko, hij werd opgevolgd door de Nederlander Bob de Jong.

Deze wereldbekercompetitie was tevens het kwalificatietoernooi voor zowel de 5000 meter als de 10.000 meter op de WK afstanden 2011.

Eindpodium 2009/10

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Heerenveen

Berlijn

Hamar

Moskou

Salt Lake City

Heerenveen

Mannen 5000
2010/11